Рабочая партия (также встречаются варианты перевода Трудовая партия или Лейбористская партия, , Nodongdang, ) — демократическая социалистическая   политическая партия Республики Корея.

История
Партия была сформирована в марте 2008 года под названием Новой прогрессивной партии (: Jinbosin-dang) бывшими членами Демократической рабочей партии (: Minju-nodong-dang), которые покинули партию в качестве реакции на политическое доминирование в последней националистической фракции «Национальное освобождение».

22 июля 2013 года Новая прогрессивная партия решила принять новое название и впредь именоваться «Трудовая партия» (Nodong-dang). В корейском языке понятия рабочая и трудовая партия синонимичны и связаны с понятием , Nodong (труд, ср. Нодон синмун: рабочая газета). Лидер партии — Ли Ён Гиль (). Придерживаются левой и левоцентристской идеологии.

Деятельность 
Первым президентом (лидером) партии был Но Хве Чхан (), выбранный на парламентских выборах 2004 года от Демократической рабочей партии, однако затем не переизбирался.

По итогам выборов в Национальную Ассамблею 2008 года партия не получила мест и не попала в парламент. При этом, на предварительных опросах Но Хве Чан проходил в состав Национальной Ассамблеи.

Партия претендовала на место в парламенте в результате дополнительных выборов 29 апреля 2009 года. Одним из претендентов на победу был район Ульсана Пукку, в котором проживало большое количество рабочих. В качестве кандидата НПП выставила Чо Сын Су (), бывшего управляющего районом (в 2005 году). Партия провела переговоры с Демократической рабочей партией о том, чтобы выставить одного кандидата от «прогрессивных» ещё до того, как начались довыборы. В итоге, переговоры имели положительный результат — Чо Сын Су был выбран единым прогрессивным кандидатом и потеснил консерваторов. В результате довыборов 2009 года кандидат от партии Ханнара проиграл, и в состав парламента вошёл представитель от Национальной прогрессивной партии.

В 2010 году проходили выборы в местные органы власти, в частности, кандидаты боролись за пост мэра Сеула, баллотировался и Но Хве Чхан, однако проиграл, набрав всего 3 % голосов.

В 2011 году Демократическая рабочая партия вновь предложила НПП объединиться, однако более половины членов партии отвергли данное предложение.

В 2012 году в НПП влилась Социалистическая партия, созданная в 1998 году под названием Молодёжная прогрессивная партия.

22 июля 2013 года Новая прогрессивная партия решила принять новое название и впредь именоваться «Рабочая партия».

Примечания

См. также 
 Политика Южной Кореи
 Политические партии Южной Кореи
 Демократическая рабочая партия
 Партия справедливости

Ссылки 
 Официальный сайт 

Политические партии Республики Корея
Политические партии по алфавиту
Социалистические партии
Левосоциалистические партии
Лейбористские партии
Партии труда